Первыми анимационными «пробами» студии Pixar были короткометражные мультфильмы. На сегодня Pixar выпускает короткометражки с участием своих персонажей из полнометражных фильмов, которые преимущественно выходят вместе с фильмами для домашнего видео. И самостоятельные, новые мультики, которые демонстрируются перед фильмом в кинотеатрах и с этим же фильмом на DVD.

Короткометражки

Серии из короткометражек

Тачки

Байки Мэтра 
Больше информации: Байки Мэтра

Байки Радиатор Спрингс

История Игрушек

SparkShorts

Forky Asks a Question 
«Вилкинс спрашивает» ещё не дублирован.

Мультяшки Pixar 
«Pixar Popcorn» ещё не дублирован

Примечания 

Pixar
Мультфильмы США
Короткометражные мультфильмы Pixar